Gunilda da Dinamarca – rainha-consorte da Germânia, primeira esposa de Henrique I do Sacro-Império
 Gunila Bielke – rainha-consorte da Suécia do

Outros 

 891 Gunhild – asteroide da cintura principal